

Сільське господарство 
 Загін (загорожа, загорода, загінка, обора) — огороджене місце, куди заганяють худобу на ночівлю, відпочинок
 Загін (загінка) — смуга, ділянка поля, пасовища

Військова справа 

 Загін — постійне або тимчасове військове (відомче) формування.
 Загін 731 — спецзагін японської армії, що займався дослідженнями в області біологічної, у тому числі ентомологічної зброї.
 Партизанський загін — певна суспільна група учасників недержавних, тобто не належних до регулярної армії військових формувань, які складаються з прибічників певних політичних (владних) кіл чи суспільних сил даної країни, боротьба яких проти наявної у країні влади (політичного чи військового режиму), або окупаційного режиму ворожої країни здійснюється переважно військовим шляхом, методами партизанської війни у тилу супротивника.

Топоніміка 
 Загін — село в Україні, Ічнянському районі Чернігівської області.

Фільми 

 «Загін» — литовський радянський художній фільм 1984 року.
 «Загін» — радянський художній фільм 1987 року.
 Загін «Дельта» () — бойовик режисера Менахема Голана.
 Загін «Дельта» 2 () — бойовик режисера Аарона Норріса.

Інше 
 Піонерський загін — 30-40 піонерів, зазвичай клас загальноосвітньої школи, голова ради загону та його прапорний — піонер, обраний загоном.

Див. також 
 Загін ім. Богуна
 Загін особливого призначення
 Підрозділ (військова справа)
 Військова частина
 Об'єднання військове
 Бригада (військова справа)